John Conway puede referirse a las siguientes personas:

 John Horton Conway (1937-2020), matemático británico.
 John Bligh Conway (1939-), matemático estadounidense.
 John Conway (astrónomo), astrónomo británico.
 John S. Conway, historiador de la Universidad de Columbia Británica.
 John S. Conway (1852–1925), artista y escultor estadounidense.
 John Conway (1951-), futbolista irlandés.
 John Conway (1842–1909), jugador y entrenador australiano de Cricket.
 John R. Conway (1825–1896), político estadounidense.
 John Edwards Conway (1934-), juez federal de Estados Unidos.
 John Berchmans Conway, religiosa de la Iglesia católica en Pakistán.